Edoardo Piscopo – pilota automobilistico di Formula 3
Marco Piscopo – pallavolista italiano
Tullio De Piscopo – batterista, cantautore e percussionista
Vittorio Piscopo – pittore e scenografo italiano